DJ Hell
Hell (álbum de Venom)
Hell (álbum de James Brown)
Hell (filme), ficção científica teuto-suíça

Desambiguação